Le jardin potager des oiseaux est un jardin potager associatif situé à Paris dans le .

Situation et accès 
Ce petit jardin de 120 m² est composé de dix rectangles divisés eux-mêmes en trois parcelles de 1 m² chacune. Situé dans l'impasse des Oiseaux, à côté du marché des Enfants Rouges, il est entièrement ceint de hauts murs. Sa gestion est assurée par une association  qui compte une quarantaine de membres, « les jardiniers du  ».

Historique 
Créé en , il fonctionne selon le principe des « jardins partagés » promus par la municipalité de Paris, pour contribuer à recréer une véritable vie de quartier. Il est ouvert au public quand un membre de l'association est présent.

Références

Lien externe 
 site de l'association

Jardin communautaire
Espace vert dans le 3e arrondissement de Paris
Fondation en 2004